Auli Alexander Oliveros Estrada (Bucaramanga, Colombia; 1 de agosto de 2001) es un futbolista colombiano. Juega de centrocampista y su equipo actual es el Águilas doradas de la Categoría Primera A colombiana.

Clubes 

Nacidos en Bucaramanga
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Atlético Bucaramanga
Futbolistas del Cúcuta Deportivo
Futbolistas del Independiente Santa Fe
Futbolistas del Tigres Fútbol Club